

Patronyme 

 Charles Cornevin (1846-1897), vétérinaire
 Marianne Cornevin (1918-2010), médecin et africaniste 
 Robert Cornevin (1919-1988), administrateur colonial et africaniste

Patronyme français